Соревнования в тройном прыжке у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Цюрихе прошли 13 и 16 августа 2014 года на стадионе «Летцигрунд».

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 14,20 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли одновременно в двух квалификационных группах в вечерней программе 13 августа 2014 года.

Финал 

Основные соревнования в тройном прыжке у женщин прошли 16 августа 2014 года. Третий титул чемпионки Европы подряд выиграла украинка Ольга Саладуха, однако эта победа ей далась труднее, чем предыдущие. До начала первенства лучший результат в сезоне у Ольги составлял всего лишь 14,33 м, в то время как россиянка Екатерина Конева дважды улетала за 14,80 м. Однако свою лучшую форму Саладуха показала именно в Цюрихе. Во второй попытке она улетела на 14,73 м, совершила ещё пару прыжков вплотную к этой отметке и осталась таким образом недосягаемой для Коневой. Екатерина проиграла всего 4 см, но провела финал нестабильно, не сумев приблизиться к своим лучшим результатам.

Примечания

Ссылки 
 

прыжки